Sieburger ist der Familienname der folgenden Personen:

 Bernhard Sieburger (1825–1909), deutscher Maler und Tapetenfabrikant
 Carlos Sieburger (1921–1996), argentinischer Segler

 Julio Sieburger (1892–nach 1948), argentinischer Segler
 Lisa Sieburger (* 1991), deutsche Triathletin
 Roberto Sieburger (* 1917), argentinischer Segler